Харекрушна Махатаб (, ; 21 ноября 1899, Бхадрак, Бенгальское президентство — 2 января 1987, Бхубанешвар) — активист движения за независимость Индии, общественный, политический, государственный и социальный деятель, член партии Индийский национальный конгресс. , , .

Один из создателей нынешнего восточно-индийского штата Одиша. С 1946 по 1950 год — первый Главный министр (премьер-министр) штата Одиша, повторно занимал этот пост в 1956—1961 годах. С 1950 по 1952 год — министр торговли и промышленности Индии в правительстве Джавахарлала Неру.

Биография 

Представитель народа ория. Родился в аристократической семье. Поступил в колледж (ныне Университет Рэйвеншоу) в Каттаке. В 1921 году оставил учебу и присоединился к движению за независимость Индии.

В 1922 году по обвинению в подстрекательстве к мятежу был заключён в тюрьму.
Активист движения за независимость Индии, участвовал вместе с Махатмой Ганди в организации Соляного похода в Ориссе против британского режима, заложившего основы массовой кампании гражданского неповиновения английским колониальным властям в Индии. За свои действия был арестован и находился в заключении два с половиной года. В 1932 году, после запрета партии, был вновь арестован.

Участник движения против Неприкасаемости (с 1934) и Августовского движения, за что с 1942 по 1945 год, находился в заключении.

После освобождения из тюрьмы в 1945 году занялся объединением более двадцати малых орийских княжеств, управляемых местными князьками, в единый штат. Объединение прошло бескровном в 1947 году, хотя некоторые правители и выступили против этого.

В 1952 году стал генеральным секретарём Парламентской партии Индийского национального конгресса. С 1955 по 1956 год был губернатором Бомбея (теперь Мумбаи). Вице-президент Индийского национального конгресса в 1966 году.

Харекрушна Махатаб — писатель, автор произведений на орийском языке и «Истории Ориссы». В 1923 году основал еженедельный журнал Праджатантра. Работал главным редактором ежемесячного журнала «Джанкар». Издавал и редактировал еженедельную английскую газету The Eastern Times.

Награды 
 Премия Литературной академии Индии
 Почётный доктор Университета Андхра
 Почётный доктор Уткальского университета

Примечания

Ссылки 
 Биография на лайте Лок сабхи
 

Общественные деятели Индии
Историки Индии
Политики Индии
Главные министры штатов Индии
Министры торговли Индии
Губернаторы Бомбея
Деятели Индийского национально-освободительного движения